Rosanna – górski strumień lodowcowy w Alpach w Austrii
 Rosanna  – singiel zespołu Toto z albumu Toto IV (1982)
 Rosanna – singiel Michała Szpaka (2016)